Se även Drosophila melanogaster, det vetenskapliga namnet för bananfluga.

Melanogaster är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Melanogaster i familjen Paxillaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen slemtryfflar, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar
Melanogaster